Förspel kan avse:

Musikintro – en öppnande del av ett musikstycke
Förspel (sexualitet) –  de förberedande handlingar som parterna utför med varandra innan ett regelrätt samlag
det som föregår en händelse

Se även
 Preludium – en del av ett längre musikstycke som betecknas som förspel
 Ouvertyr – ett kort instrumentalt stycke, vanligen för orkester, som spelas som öppning till musikteatraliska verk